Ахашени:
 Ахашени — сорт грузинского вина.
 Ахашени — село в Грузии. Находится в Гурджаанском муниципалитете края Кахетия.